ICL steht für: 
 CAL Cargo Airlines, israelische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Imperial College London, Hochschule und Universität in London
 Inrush Current Limiter (Anlaufstrombegrenzer), Sonderform von Heißleitern zur Einschaltstrombegrenzung
 InterCityLyntog, schnelle Städteverbindung im Angebot der Dänischen Staatsbahn
 International Computers Limited, ein ehemaliger Computerhersteller
 Investment Credit Line, flexible Kreditlinie für Investitionen
 Israel Chemicals, internationales Chemieunternehmen

ICl steht für:
 Iodchlorid, chemische Verbindung

icl steht für:
 Dateiendung einer Icon-Library-Datei, siehe ICO (Dateiformat)
 Isländische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

ICL